Kolterud est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ole Kolterud (1903–1974), skieur norvégien ;
 Sverre Kolterud (1908–1996), skieur norvégien, frère du précédent.

Notes et références